Palotás peut faire référence :

Toponyme 
 Palotás, village et commune en Hongrie

Patronyme 
 István Palotás (1908-?), joueur de football international et entraîneur hongrois
 József Palotás (1911-1957),  lutteur hongrois
 Péter Palotás (1929-1967), également appelé Péter Poteleczky, footballeur hongrois

Homonymie de patronyme